Cleburne kan syfta på:

 Patrick Cleburne (1828–1864), militär
 Cleburne, Texas

Se även 
 Cleburne County